Andrej Anatoljevics Kirjuhin (oroszul: Андрей Анатольевич Кирюхин; Jaroszlavl, 1987. augusztus 4. – Jaroszlavl, 2011. szeptember 7.) orosz profi jégkorongozó, a Lokomotyiv Jaroszlavl (KHL) jobb szélen bevethető csatára volt.
Saját nevelésű játékos, viszonylag jó fizikai adottságokkal. A 2006 és 2007-ben is felkerült az NHL draft listájára, de végül egyik csapat sem foglalta le játékjogát.
A 2011-es jaroszlavli légi katasztrófában vesztette életét.

Statisztikák

Források
Adatlapja a KHL honlapján (orosztul)
https://web.archive.org/web/20160305024216/http://www.eliteprospects.com/player.php?statsleague=Allsvenskan&player=10489&team=&year=&status=&leagueid=&season=

1987-ben született személyek
2011-ben elhunyt személyek
Orosz jégkorongozók
A Lokomotyiv Jaroszlavl játékosai
Légi balesetben elhunyt személyek